Schafweiher heißen Seen:

 Schafweiher (Effeltrich) oder Altmannsweiher, See bei Effeltrich, Landkreis Forchheim, Bayern
 Schafweiher (Gräfenbuch), See am Lauf des Vogelbachs (zur Fränkischen Rezat) bei Gräfenbuch, Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schafweiher (Igelsbach), See im Lauf des Schafweihergrabens bei Igelsbach, Markt Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern 
 Schafweiher (Stödtlen), See im Lauf des Schafweihergrabens bei Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schafweiher (St. Ingbert), See im Lauf des Mausbachs bei St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Schafweiher (Thumsenreuth), See bei Thumsenreuth, Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schafweiher (Wackersdorf), See bei Wackersdorf, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Schafsee
 Schafteich